The Weaker Strain – cortometraggio del 1914 diretto da Donald Crisp
The Weaker Strain – cortometraggio del 1916 diretto da Lawrence B. McGill